Håkansson ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Håkansson (* 1956), schwedischer Eishockeyspieler
 Eva Håkansson (* 1981), schwedische Maschinenbauingenieurin und Hochschullehrerin
 Fredrik Håkansson (* 1975), schwedischer Tischtennisspieler
Gustaf Håkansson (1885–1987), schwedischer Radsportler
 Jesper Håkansson (* 1981), dänischer Fußballspieler
 Johann Håkansson († 1432), schwedischer Erzbischof von Uppsala
 Kenny Håkansson (* 1972), schwedischer Rockbassist
 Kiki Håkansson (1929–2011), erste Miss World
 Morgan Steinmeyer Håkansson, schwedischer Musiker
 Ola Håkansson (* 1945), schwedischer Komponist, Sänger und Produzent
 Olle Håkansson (1927–2001), schwedischer Fußballspieler
 Stig Håkansson (1918–2000), schwedischer Sprinter und Weitspringer
 Ulla Håkansson (* 1937), schwedische Vielseitigkeitsreiterin